Ма́рио Бен (; 11 декабря 1963, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Марио Бен начал выступления за «Фейеноорд» в сезоне 1982/83 и сразу же стал вице-чемпионом Нидерландов. По итогам следующего сезона полузащитник в составе команды стал чемпионом и обладателем кубка страны, а также был признан футбольным талантом года в Нидерландах. За клуб из Роттердама Бен выступал до окончания сезона 1987/88, после чего решил попробовать свои силы в Серии А, перейдя в «Пизу».

За итальянский клуб футболист играл на протяжении 3 сезонов и за это время вместе с клубом вылетел в Серию B и вернулся обратно. Летом 1990 года Марио Бен возвратился в Нидерланды, подписав контракт с «Родой».

За «Роду» полузащитник выступал один сезон, а затем также по году отыграл за «Херенвен» и австрийский клуб «Ваккер». В 1993 году Бен перешёл в «Эксельсиор», где и завершил карьеру 3 года спустя.

В сборной 
Единственный раз в карьере Марио Бен сыграл за сборную Нидерландов 14 ноября 1984 года. В матче отборочного турнира к чемпионату мира-86. На 73-й минуте матча против австрийцев полузащитник заменил на поле Тона Локхоффа.

Тренерская 
Марио Бен начал тренерскую карьеру в дублирующей команде «Фейеноорда». Летом 2006 года стал главным тренером «Эксельсиора» и в первый же сезон выиграл с командой турнир первого дивизиона и вернул клуб в Эредивизи. После этого был приглашён в НЕК.

Команду из Неймегена Бен возглавлял три года и по итогам сезона 2007/08 вывел НЕК в Кубок УЕФА (с 8-го места в чемпионате, через плей-офф). В Кубке УЕФА 2008/09 НЕК выбил из розыгрыша бухарестское «Динамо», затем вышел из группы с третьего места, опередив московский «Спартак» и «Динамо» (Загреб), и в 1/16 финала проиграл немецкому «Гамбургу» с общим счётом 0:4.

В 2009 году Бен возглавил «Фейеноорд». Под его руководством команда в первом сезоне заняла четвёртое место в чемпионате страны и получила путёвку в Лигу Европы. Через год результаты оказались хуже (10-е место в чемпионате и проигрыш бельгийскому «Генту» в квалификационном раунде Лиги Европы), и тренер покинул команду.

Следующим местом работы Бена стал бельгийский клуб «Генк». В сезоне 2012/13 голландский специалист выиграл с командой Кубок Бельгии и вывел её в 1/16 финала Лиги Европы.

Достижения

Командные 
  Фейеноорд
 Чемпион Нидерландов (1): 1983/84
 Вице-чемпион Нидерландов (1): 1982/83
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 1983/84

Личные 
 Футбольный талант года в Нидерландах (1): 1984

Тренерские 
  Генк
 Обладатель Кубка Бельгии (1): 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wereldvanoranje.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Эксельсиор» Роттердам
Тренеры ФК НЕК
Тренеры ФК «Фейеноорд»
Тренеры ФК «Генк»
Тренеры ФК АПОЭЛ